Stražišče (gmina Cerknica)
 Stražišče (gmina Ravne na Koroškem)